Windsor Park (Dominica), stadion in Roseau, de hoofdstad van Dominica
 Windsor Park (Noord-Ierland), voetbalstadion in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast